Salamon Ödön (1864–1903) író, újságíró
 Salamon Ödön (1911–1974) orvos